Karamata ist der Familienname folgender Personen:

 Jovan Karamata (1902–1967), jugoslawischer Mathematiker
 Stevan Karamata (1926–2015), jugoslawischer Geologe